Yorktown steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
Yorktown (Arkansas)
Yorktown (Illinois)
Yorktown (Indiana)
Yorktown (Iowa)
Yorktown (Kentucky)
Yorktown (Maryland)
Yorktown (New Jersey)
Yorktown (New York)
Yorktown (Philadelphia)
Yorktown (Pennsylvania)
Yorktown (Ohio)
Yorktown (Texas)
Yorktown (Virginia)

Sonstiges:
Yorktown Village, ehemalige US-amerikanische Siedlung in Schweinfurt
Schlacht von Yorktown (Virginia), eine Schlacht im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
USS Yorktown, ein traditioneller Schiffsname der amerikanischen Marine

Siehe auch:
Yorketown